Maria Antoinette Conen (* 19. Juli 1979 in Buchs AG) ist eine Schweizer Architektin mit eigenem Architekturbüro Conen Sigl Architekten in Zürich und ordentliche Professorin an der ETH Zürich. Ihre Forschung befasst sich mit Fragen der Wieder- und Weiterverwendung sowie der Transformation von Gebäuden.

Werdegang und Lehre 
Conen absolvierte ihr Architekturstudium an der EPF Lausanne und der ETH Zürich und schloss dieses 2002 mit dem Diplom als Architektin ab. In dieser Zeit absolvierte sie ein Praktikum bei Miller und Maranta Architekten in Basel und arbeitete bei Michael Meier und Marius Hug Architekten in Zürich. 2006 nahm sie ihre selbständige Tätigkeit mit Raoul Sigl und Armion Semadeni auf und arbeitete 2008 an ersten Projekten in Zusammenarbeit mit Raoul Sigl. 2007 bis 2010 war Conen als Projektleiterin im Architekturbüro Buchner Bründler Architekten in Basel tätig. 2008 bis 2010 absolvierte sie den Master of Advanced Studies (MAS) am Institut Geschichte und Theorie der Architektur (gta) der ETH Zürich. Zwischen 2011 und 2018 war sie Assistentin und ab 2014 Oberassistentin an der ETH Zürich für Architektur und Konstruktion bei Adam Caruso. 2011 erfolgte die Gründung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung Conen Sigl Architekten. Von 2016 bis 2017 war Conen als Gastprofessorin an der TU München tätig. 2017 wurde sie in den Bund Schweizer Architektinnen und Architekten (BSA) aufgenommen und war 2018 bis 2021 Vorstandsmitglied des BSA Zürich. 2018 bis 2021 war Conen als Gastprofessorin an der TU Dresden tätig, zwischen 2019 und 2020 als Gastprofessorin an der EPF Lausanne sowie in den Jahren 2020 bis 2022 als Gastprofessorin an der ETH Zürich. Seit 2022 ist Conen ordentliche Professorin an der ETH Zürich.

Publikationen 
 2018: Building Identity
 2017: Drawing in retrospect
 2021: Drawing as a synthesis. In: Drawing Matter. Extracts 2: Women Writing Architecture. Hrsg. von Helen Thomas
 2021: Contribution to the Belgian Pavilion, curated by Bovenbouw Architectuur, 17th Venice Biennale
 2020: Seven questions. Maria Conen. In: Carrousel, 2020 HS series of lectures. Studio Jan de Vylder, ETH Zurich, 8. Dezember 2020 (PDF; 24 kB)

Auszeichnungen 
 2015: Swiss Art Award im Bereich Architektur

Einzelnachweise 

Architekt (Schweiz)
Hochschullehrer (ETH Zürich)
Schweizer
Geboren 1979
Frau